La chapelle des Carmélites est le nom donné à plusieurs édifices religieux telles que :
 Chapelle des Carmélites de Dijon
 Chapelle des Carmélites de Lectoure
 Chapelle des Carmélites de Toulouse

Voir aussi 
 Couvent des Carmélites